Mathis (ou Matthis ou Mathys) peut désigner :

Automobile
 Mathis, une marque française d'automobiles créée par Émile Mathis

Patronyme

Mathis 
 Anne-Sophie Mathis, boxeuse française  (née en 1977);
 Charles Edmond Mathis, député et maire d'Éhuns (Haute-Saône) pendant 72 ans (1852-1953)
 Bill Mathis (1938-2020), joueur américain de football américain ;
 Clint Mathis, footballeur américain (né en 1976) ;
 Edith Mathis, une soprano suisse (née en 1936 ou 1938) ;
 Édouard Mathis (1860-1926), homme politique français ;
 Émile Mathis, constructeur automobile français (1880-1956) ;
 Marie Charles Émile Mathis (1845-), général français ;
 Jean-Claude Mathis, homme politique français (né en 1939) ;
 Jean-Marc Mathis, dit Mathis, auteur et illustrateur français (né en 1965)
 Jean Nicolas Éloi Mathis (1771-1841), général de la Révolution et de l'Empire ;
 Johnatan Mathis, rameur d'aviron français (né en 1981) ;
 Johnny Mathis est un chanteur américain ; 
 June Mathis, (1892-1927) scénariste de cinéma américain ;
 Lionel Mathis, footballeur français (né en 1981) ;
 Lynn Mathis, acteur américain (1954-2003) ;
 Marc Mathis, homme politique français (1866-1917) ;
 Marcel Mathis, skieur alpin autrichien (né en 1991)
 Milly Mathis, actrice française (1901-1965) ;
 René Mathis, personnage secondaire et agent français dans les romans et films de James Bond ;
 Rémi Mathis, archiviste paléographe (né en 1982) ;
 Roger Mathis, (1921- ), footballeur suisse ;
 Mathis, cocardier de la manade Lautier, Biòu d'or en 2006 ;
 Samantha Mathis, (1970- ), actrice américaine ;
 Warren Anderson Mathis (1977-), rappeur américain;

Matthis 
 Albert et Adolphe Matthis, poètes alsaciens ;
 Charles-Émile Matthis, peintre et illustrateur alsacien (1838-1893)

Prénom
 Mathis est un prénom qui a pour origine le prénom hébraïque Mattatyahu. Mathis est une variante du prénom Mathias. La forme ancienne Mattatyahu (Mathieu) peut être traduite par « don de Yah » : Yah étant le diminutif du nom personnel de Dieu « Yahvé », ou « Jéhovah » en français. Mathis signifie donc "don de Dieu". Il est fêté par les catholiques le , jour de la Saint-Mathieu. Des variantes récentes ont été créées de manière non étymologique, comme Matis, Matys ou Mathys.

Art
 Mathis le peintre est un surnom parfois donné à Matthias Grünewald
 Mathis le peintre, un opéra de Paul Hindemith de 1938
 Mathis le peintre, la symphonie basée sur cet opéra

Toponyme
La rue Mathis, une rue du XIX arrondissement de Paris.
 Mathis, une ville du comté de San Patricio, au Texas, aux États-Unis.

Autres 
 L'affaire Mathis, une affaire criminelle française ayant débuté en 2011.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Homonymie de prénom